Brockhausen ist der Name folgender Orte:

in Niedersachsen:
 Brockhausen (Bad Essen), Ortschaft von Bad Essen, Landkreis Osnabrück
 Brockhausen (Bippen), Ortsteil von Bippen, Samtgemeinde Fürstenau, Landkreis Osnabrück
 Brockhausen (Lingen), Ortsteil von Lingen (Ems), Landkreis Emsland

in Nordrhein-Westfalen:
 Brockhausen (Ahlen), Stadtteil von Ahlen, Kreis Warendorf
 Brockhausen (Bochum), Ortsteil von Stiepel (Bochum)
 Brockhausen (Hagen), Ortsteil von Vorhalle, Stadt Hagen
 Brockhausen (Hemer), Stadtteil von Hemer, Märkischer Kreis
 Brockhausen (Lippetal), Ortsteil von Lippetal, Kreis Soest
 Brockhausen (Menden), Ortsteil von Menden (Sauerland), Märkischer Kreis
 Haus Brockhausen (Unna-Königsborn), Rittergut in Unna-Königsborn
 Oberhof Brockhausen, Hof in Unna

Brockhausen ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Brockhausen (auch Karl Brockhausen; 1859–1951), österreichischer Verwaltungsjurist
 Dortje Golldack-Brockhausen (* 1968), deutsche Biologin, Schwerpunkt Pflanzenphysiologie und Biochemie 

 Heinrich von Brockhausen (1840–1903), deutscher Verwaltungsbeamter und Rittergutsbesitzer
 Jacob von Brockhausen (1724–1779), österreichischer Offizier
 Joseph Brockhausen (1809–1886), Jurist und Politiker

 Ralf Brockhausen (1898–1945), deutscher Politiker
 Rudolf Brockhausen (1805–1888), deutscher Geistlicher
 Uwe Brockhausen (* 1963), deutscher Politiker (SPD)
 Wilhelm von Brockhausen (1773–1858), deutscher General

Adelsgeschlechter:
 Brockhausen (livländisches Adelsgeschlecht)
 Brockhausen (niedersächsisch-pommersches Adelsgeschlecht)
 Brockhausen (westfälisch-kurländisches Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Brockhaus
 Brockhusen
 Bruckhausen
 Zeche Brockhauser Tiefbau, Steinkohlebergwerk in Bochum-Sundern